Primo – nome proprio di persona maschile
Primo – unità di misura degli angoli
Primo – numero ordinale
Primo – simbolo usato per indicare diverse unità di misura
Numero primo – numero naturale maggiore di 1 che sia divisibile solamente per 1 e per sé stesso 
Primo – ring name del wrestler portoricano Primo Colón
Primo – rapper italiano
Il Primo – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri
Primo – personaggio dell'universo di Stargate
 Primo piatto – nella ristorazione 
Primo – Yukiteru Amano – protagonista dell'anime e manga Mirai Nikki
Primo – personaggio dei fumetti
Primo – cognome italiano

Santi 
 Primo martire – commemorato la seconda domenica di agosto
 Primo e Donato – diaconi martiri commemorati il 9 febbraio
 Primo e Feliciano – martiri commemorati il 9 giugno

Altri progetti